Tetrachondraceae, malena biljna porodica u redu medićolike, kojoj pripadaju dva roda s ukupno tri priznate vrste u Sjevernoj i Južnoj Americi

Rodovi 
 Polypremum L.
 Tetrachondra Petrie ex Oliv.

Izvori 

Medićolike